

Geografia

Niemcy 
 Stolpe – dzielnica Angermünde
 Stolpe – dzielnica Hohen Neuendorf
 Stolpe – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Stolpe – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Stolpe an der Peene – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Stolpe – dawna wieś na terenie Berlina

Polska 
Dawna nazwa rzeki:
 Słupia

Zobacz też 
 Stolp
 Stolpe auf Usedom
 Stolpen